Velika nagrada Alessandrie 1928 je bila dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 22. aprila 1928 na dirkališču Circuito di Pietro Bordino v italijanskem mestu Alessandria. Na treningu pred dirko se je smrtno ponesrečil Pietro Bordino, ki je veljal za glavnega favorita. Po trčenju s psom je izgubil nadzor nad dirkalnikom Bugatti T35C, padel v reko Tanaro in utonil. Po njem so poimenovali stezo in dirko.

Dirka
R1 = do 1100  cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³.

|-
! 1
| 8
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Nuvolari
| Bugatti T35C (R3)
| 8
| 2:31:18.0
| 8
|-
! 2
| 4
|  Achille Varzi
| Scuderia Nuvolari
| Bugatti T35C (R3)
| 8
| +6:10,0
| 5
|-
! 3
| 5
|  Federico Valpreda
| Privatnik
| Delage 2LCV (R3)
| 8
| +7:56,0
| 4
|-
! 4
| 9
|  Emilio Materassi
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 8
| +9:02,0
| 9
|-
! 5
| 13
|  Luigi Beccaria
| Privatnik
| Bugatti T37 (R2)
| 8
| +12:22,6
| 
|-
! 6
| 19
|  Cleto Nenzioni
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 8
| +21:03,8
| 
|-
! 7
| 16
|  Francesco Valle
| Privatnik
| Bugatti T37 (R2)
| 8
| +22:46,0
| 
|-
! 8
| ?
|  Antonio Brivio
| Privatnik
| Derby Scap (R1)
| 8
| +23:33,4
| 
|-
! 9
| 2
|  Ogniben Alverà
| Privatnik
| Bugatti T35A (R3)
| 8
| +24:48,4
| 2
|-
! 10
| ?
|  Abele Clerici
| Privatnik
| Salmson GSS (R1)
| 8
| +27:10,0
| 
|-
! 11
| ?
|  Pietro Cattaneo
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 8
| +31:41,4
| 
|-
! 12
| 18
|  Giuseppe Vittoria
| Privatnik
| Maserati 26 (R2)
| 8
| +31:46,6
| 
|-
! 13
| ?
|  Clemente Biondetti
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 8
| +35:15,4
| 
|-
! NC
| 17
|  Tommaso Grasso
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1500 (R2)
| 7
| +1 krog
| 
|-
! NC
| ?
|  Giovanni Caviglia
| Privatnik
| Fiat 509 (R3)
| 7
| +1 krog
| 
|-
! Ods
| 14
|  Pietro Ghersi
| Scuderia Nuvolari
| Bugatti (R2)
| 7
| Trčenje
| 
|-
! Ods
| 11
|  Pietro Cracchi
| Privatnik
| Bugatti T37 (R2)
| 5-7
| Trčenje
| 
|-
! Ods
| ?
|  Giuliano Giovanardi
| Privatnik
| Giovanardi-Moto Guzzi (R1)
| 4-7
| 
| 
|-
! Ods
| 7
|  Alfredo Cereseto
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 4-7
| 
| 7
|-
! Ods
| 10
|  Luigi Arcangeli
| Scuderia Materassi
| Talbot 700 (R2)
| 5
| Brez goriva
| 
|-
! Ods
| 1
|  Ugo Degioanni
| Privatnik
| Bugatti T35C (R1)
| 4
| 
| 1
|-
! Ods
| 3
|  Giulio Aymini
| Privatnik
| Delage 2LCV (R3)
| 2
| 
| 3
|-
! Ods
| ?
|  Ciro Basadonna
| Privatnik
| Fiat 509 (R1)
| 2
| 
| 
|-
! Ods
| 12
|  Giampietro Nenzioni
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 0
| 
| 
|-
! Ods
| 15
|  Alfonso Zampieri
| Privatnik
| Bugatti (R2)
| 0
| 
| 
|-
! DNS
| 6
|  Gaspare Bona
| Privatnik
| Bugatti T35C (R1)
| 0
| Črpalka za gorivo
| 6
|}

Viri
 
 

1928
Sezona Velikih nagrad 1928